Indonesië
 Lebakgedong (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Lebakgedong (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam